Randy Velischek, kanadski hokejist slovenskega rodu, * 10. februar 1962, Montreal, Quebec, Kanada.

Velischek je večino svoje kariere preigral v severnoameriških ligah, v ligi NHL je igral za klube Minnesota North Stars, New Jersey Devils in Quebec Nordiques, skupno je v najvišji severnoameriški ligi odigral 509 tekem, na katerih je dosegel 21 golov in 97 podaj.

Pregled kariere

|-
| Lac St-Louis Lions
| QAAA
| 77-78
|
| 26
| 3
| 25
| 28
| 14
|
|
| 7
| 5
| 3
| 8
| 6
|
|-
| Lac St-Louis Lions
| QAAA
| 78-79
|
| 39
| 13
| 31
| 44
| 47
|
|
| 9
| 3
| 8
| 11
| 10
|
|-
| Providence College
| ECAC
| 79-80
|
| 31
| 5
| 5
| 10
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence College
| ECAC
| 80-81
|
| 33
| 3
| 12
| 15
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence College
| ECAC
| 81-82
|
| 33
| 1
| 14
| 15
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence College
| ECAC
| 82-83
|
| 41
| 18
| 34
| 52
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 82-83
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 2
| -4
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 83-84
|
| 33
| 2
| 2
| 4
| 10
| -6
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|-
| Salt Lake Golden Eagles
| CHL
| 83-84
|
| 43
| 7
| 21
| 28
| 54
|
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| 2
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 84-85
|
| 52
| 4
| 9
| 13
| 26
| +7
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| 8
|
|-
| Springfield Indians
| AHL
| 84-85
|
| 26
| 2
| 7
| 9
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 85-86
|
| 47
| 2
| 7
| 9
| 39
| -20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Maine Mariners
| AHL
| 85-86
|
| 21
| 0
| 4
| 4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 86-87
|
| 64
| 2
| 16
| 18
| 52
| -12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 87-88
|
| 51
| 3
| 9
| 12
| 66
| -13
| 
| 19
| 0
| 2
| 2
| 20
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 88-89
|
| 80
| 4
| 14
| 18
| 70
| -2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 89-90
|
| 62
| 0
| 6
| 6
| 72
| +4
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 90-91
|
| 79
| 2
| 10
| 12
| 42
| -19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 91-92
|
| 38
| 2
| 3
| 5
| 22
| -3
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 91-92
|
| 16
| 3
| 6
| 9
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 92-93
|
| 49
| 6
| 16
| 22
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 93-94
|
| 18
| 1
| 6
| 7
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 93-94
|
| 53
| 7
| 11
| 18
| 28
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 94-95
|
| 35
| 3
| 3
| 6
| 24
|
|
| 12
| 2
| 2
| 4
| 6
|
|-
| Durham Wasps
| BH-Cup
| 95-96
|
| 3
| 3
| 6
| 9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 977
| bgcolor="#7FFF00" | 96
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" | 373
| bgcolor="#7FFF00" | 767
| bgcolor="#7FFF00" | -65
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Kanadski Slovenci
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1980
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Salt Lake City Golden Eagles
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Maine Mariners
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Halifax Citadels
Hokejisti Cornwall Aces
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Durham Wasps